Парламентские выборы в Сальвадоре проходили 12 марта 1972 года. В результате Национальная коалиционная партия получила большинство 39 из 52 мест Законодательного собрания.Однако выборы сопровождались многочисленными нарушениями. ЦИК дисквалифировал кандидатов Национального оппозиционного союза, альянса Христианско-демократической партии, Национального революционного движения и Националистического демократического союза, в 5 из 14 округов. Явка составила 56,7%.

Результаты

Литература 
Political Handbook of the world, 1972. New York, 1973. 
Caldera T., Hilda. 1983. Historia del Partido Demócrata Cristiano de El Salvador. Tegucigalpa: Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.
El Salvador. Presidencia. Departamento de Relaciones Públicas. 1972. Elecciones del 72: 20 de febrero, 12 de marzo. San Salvador: Departamento de Relaciones Públicas, Casa Presidencial.
Montgomery, Tommie Sue. 1995. Revolution in El Salvador: from civil strife to civil peace. Boulder: Westview.
Webre, Stephen. 1979. José Napoleón Duarte and the Christian Democratic Party in Salvadoran Politics 1960-1972. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
White, Alastair. 1973. El Salvador. New York: Praeger Publishers.
Williams, Philip J. and Knut Walter. 1997. Militarization and demilitarization in El Salvador's transition to democracy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1972 год в Сальвадоре